Blackmail ist:

 englisch für eine Erpressung durch die Drohung, Wissen weiterzugeben; siehe Chantage
 im englischen den Erpresserbrief eines Blackhanders (Synonym für Erpresser); siehe Black Hand (Erpressung)

 Blackmail, Originaltitel des Films Erpressung (Film) von Alfred Hitchcock von 1929
 Blackmail, Originaltitel des Films In den Klauen des Erpressers mit Edward G. Robinson von 1939
 Blackmail (1991), kanadischer Detektivfilm mit Susan Balekyl
 Blackmail (1995), US-amerikanischer Kriminalfilm mit Mare Winningham

 Blackmail (Band), deutsche Independent-Band